Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1982 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1981/82, 22-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 12 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. В матче встретились испанская «Барселона» и бельгийский «Стандард Льеж».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1981/1982

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

1982
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1982 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1982
Кубок обладателей кубков УЕФА 1982
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Международные соревнования по футболу в Испании
События 12 мая
Спорт в Испании в 1982 году
Спорт в Бельгии в 1982 году